Archangelica brevicaulis är en flockblommig växtart som först beskrevs av Franz Josef Ivanovich Ruprecht, och fick sitt nu gällande namn av Heinrich Gustav Reichenbach. Archangelica brevicaulis ingår i släktet Archangelica och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
brevicaulis